Löchlegraben ist ein Gewässername in Baden-Württemberg:

 Löchlegraben (Schwerzegraben), rechter Zufluss des hier noch Bitzibrunnengraben genannten Schwerzegrabens (rechter Hauptstrang-Oberlauf des Volkenbachs, zum Hochrhein) vor Jestetten, Landkreis Waldshut
 Löchlegraben (Stuppach), linker Zufluss der Stuppach (zur Wachbach) in Stuppach, Stadt Bad Mergentheim, Main-Tauber-Kreis

Siehe auch:
 Lochgraben
 Löchlesgraben